A competição até 57 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 ocorreu no dia 28 de julho, no Polideportivo Villa El Salvador em Callao, Lima.

Medalhistas

Resultados

Chave principal
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Oitavas de final
|RD2=Quartas de final
|RD3=Semifinais
|RD4=Final
|team-width=210

|RD1-team03=
|RD1-score03=7
|RD1-team04=
|RD1-score04=27

|RD1-team05=
|RD1-score05=5
|RD1-team06=
|RD1-score06=10

|RD1-team07=
|RD1-score07=7
|RD1-team08=
|RD1-score08=3

|RD1-team09=
|RD1-score09=20
|RD1-team10=
|RD1-score10=0

|RD1-team11=
|RD1-score11=4
|RD1-team12=
|RD1-score12=15

|RD1-team13=
|RD1-score13=14
|RD1-team14=
|RD1-score14=18

|RD2-team01=
|RD2-score01=17
|RD2-team02=
|RD2-score02=11

|RD2-team03=
|RD2-score03=7
|RD2-team04=
|RD2-score04=8

|RD2-team05=
|RD2-score05=35
|RD2-team06=
|RD2-score06=15

|RD2-team07=
|RD2-score07=8 
|RD2-team08={{flagPASOathlete|Anastasija Zolotic|USA|2019}}
|RD2-score08=23

|RD3-team01=
|RD3-score01=14
|RD3-team02=
|RD3-score02=1

|RD3-team03=
|RD3-score03=10
|RD3-team04={{flagPASOathlete|Anastasija Zolotic|USA|2019}}
|RD3-score04=24

|RD4-team01=
|RD4-score01=22
|RD4-team02=

Repescagem

Ligações externas
 
 

Eventos do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019